IVM est un sigle qui peut désigner :
 Institut pour la ville en mouvement, un organisme qui mène des recherches et actions innovantes dans le champ de la mobilité urbaine ;
 , une technique consistant à laisser mûrir in vitro le contenu des follicules ovariens et les ovocytes à l'intérieur.
 Innoson Vehicle Manufacturing, un constructeur automobile nigérian.
 code de ligand Protein Data Bank (PDB) de l'ivermectine.

Voir aussi 
 Étendard IVM, un avion d'attaque léger construit par Dassault et destiné à être embarqué à bord de porte-avions